Alex Ebert ou Alexander Ebert (1978-), petit-fils de Carl Ebert, auteur-compositeur-interprète du groupe Edward Sharpe and the Magnetic Zeros ;
 Anton Ebert (1845-1896), peintre autrichien ;
 Carl Ebert (1887-1980), acteur, metteur en scène et directeur de structures culturelles ;
 Friedrich Ebert (1871-1925), homme politique allemand, premier président allemand de la république de Weimar ;
 La fondation Friedrich-Ebert, fondation associée au SPD allemand qui porte son nom ;
 Friedrich Adolf Ebert (1791-1834), bibliographe allemand ;
 Jakob Ebert (1549-1614), poète et théologien allemand ;
 Jenő Ébert (1946-), patineur artistique hongrois ;
 Karl Egon Ebert (1801-1882), poète de Bohême de langue allemande ;
 Leonie Ebert (1999-), escrimeuse allemande ;
 Lily Ebert (1923-), survivante hongroise de l'Holocauste ;
 Pierre Ébert (?-2020}, acteur et scénariste québécois ;
 Roger Ebert (1942-2013), critique de film américain.